Чакар (चकार) — ча, буква деванагари,  глухая постальвеолярная аффриката [tʃ]. Акшара-санкхья — 6 (шесть).

Нумерация Арьябхата
 च (ча) - 6
 चि (чи) - 600
 चु (чу) - 60000

Литература 
 Хинди-русский словарь. В.М.Бескровный. Москва-1953

Деванагари